(7096) Непер () — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса, который был открыт 3 ноября 1992 года американским астрономом Робертом Макнотом в обсерватории Сайдинг-Спринг и назван в честь американского астронома .

См. также 
 Список астероидов (7001—7100)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, названные в честь людей
Астероиды диаметром от 2 до 40 км
Объекты, названные в честь Джона Непера